A Associação Médico-Espírita Internacional foi fundada durante o II Congresso Nacional da AME-Brasil (MEDNESP99) e o I Encontro Internacional de Médicos Espíritas, ocorrido entre 3 de junho e 5 de junho de 1999, a partir da reunião de representantes de seis países presentes: Argentina (Dr. Daniel Gomez Montanelli), Brasil (Drs. Marlene Rossi Severino Nobre e Roberto Lúcio Vieira de Souza), Colômbia (Dr. Fábio Villarraga), Guatemala (Dr. Edwin Bravo), Panamá (Dra. Maria de la Gracia de Ender) e Portugal (Drs. José Francisco e Isabel Ribeiro). Sua presidente, nos anos iniciais foi a Dra. Marlene Rossi Severino Nobre. Atualmente, a presidente é a Dra. Sonia Doi (EUA)

Ver também 
 Doutrina Espírita
 Tratamento espiritual

Ligações externas 
 
 

Medica
Espirita Internacional